Tar kan syfta på:

 Tár – tysk-amerikansk psykologisk drama från 2022
 Tar (ort i Kroatien)
 Tar (ort i Ungern)